ГАЗ-М20 «Побєда» — радянський автомобіль
 1908 Побєда — астероїд головного поясу астероїдів
 ДП «Побєда» — державне підприємство «Побєда»

Побєда — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Побєда — село, Карабалицький район, Костанайська область

Побєда — село ПМР, Григоріопольський район
 Побєда — село, ПМР, Рибницький район

Побєда — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Побєда — присілок, Асінівський район, Томська область
 Побєда — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Побєда — селище, Грачовський район, Оренбурзька область
 Побєда — присілок, Дуванський район, Башкортостан
 Побєда — селище, Комишловський район, Свердловська область
 Побєда — село, Олов'яннинський район, Забайкальський край
 Побєда — село, Сафоновський район, Смоленська область
 Побєда — селище, Сладковський район, Тюменська область
 Побєда — селище, Хабаровський район, Хабаровський край
 Побєда — село, Цілинний район, Алтайський край
 Побєда — селище, Шегарський район, Томська область

Побєда — смт, Донецька область, м. Сніжне
 Побєда — село, Донецька область, Мар'їнський район
 Побєда — село, Донецька область, Старобешівський район
 Побєда — село, Харківська область, Первомайський район
 Побєда — селище, Донецька область, Амвросіївський район
 Побєда — селище, Луганська область, Новоайдарський район

Див. також 
 Победа
 Побєдит
 Перемога